San Iorio ima više značenja:
 San Iorio, Alessandria
 San Iorio, Cosenza